Œil-de-bœuf, un idiotisme animalier servant à désigner une baie ronde, élément d'architecture correspondant à une lucarne;
 Œil de bœuf, sont des plantes vivaces de la famille des astéracées ;
 Œil de bœuf, est le nom de Mucuna urens, une espèce de liane tropicale de la famille des Fabaceae ;
 Œil-de-bœuf, une pierre semi-précieuse brune ressemblant à lœil-de-tigre'' ;
 œil de bœuf, nom des premiers timbres-poste du Brésil, inspiré par leur dessin rappelant le premier ;
 Œil de bœuf, un outil de dépistage des troubles visuels de l'enfant, fait de cercles concentriques noirs et blancs 
 Le Salon de l'Œil-de-bœuf''' est une pièce de l'appartement royal du château de Versailles.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 Sang de bœuf (homonymie)
 Tête de bœuf
 Blanc de bœuf
 Fiel de bœuf
 Nez de Bœuf